

Cinema 
 Faithful – film del 1910 diretto da David Wark Griffith
 Faithful – film del 1936 diretto da Paul L. Stein
 Infedeli per sempre (Faithful) – film del 1996 diretto da Paul Mazursky

Musica 
 Faithful – album di Todd Rundgren del 1976
 Faithful – album di Dusty Springfield del 2015

Letteratura 
 Faithful – libro di Stephen King del 2004

Pagine correlate 
Faithfull